Juve bzw. JUVE steht als Abkürzung für:
 Juventus Turin, italienischer Fußballverein
 SS Juve Stabia, italienischer Fußballverein
 JuveCaserta Basket, italienischer Basketballverein
 JUVE Verlag für juristische Information, deutscher Presseverlag

Juve bzw. Juvé ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriel Juvé (1908–1977), spanischer Fußballspieler 
 Jørgen Juve (1906–1983), norwegischer Fußballspieler

Abkürzung